Флаг муниципального образования сельское поселение Кривандинское Шатурского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 декабря 2010 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7300.

Описание 
Описание флага, утверждённое 20 декабря 2010 года решением Совета депутатов сельского поселения Кривандинское № 74/13, гласило:

«Прямоугольное двустороннее зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с голубой облаковидной полосой вдоль нижнего края (габаритной шириной в 2/5 ширины полотнища), отделённой от зелёной части белой полосой в 1/20 ширины полотнища; в зелёной части изображена жёлтая ладья с носовым украшением в виде конской головы на четырёх катках».

25 июля 2011 года, учитывая рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации (письмо от 18 апреля 2011 года № А72-2-172), решением Совета депутатов сельского поселения Кривандинское № 118/20, описание флага было изложено в новой редакции:

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней — зелёного цвета с тремя выступами, подобными геральдическим облакам, вниз; средней — белого цвета (шириной 1/20 от ширины полотнища), проходящей сообразно изгибам низа верхней полосы; нижней — голубого цвета (максимальная ширина которой составляет 2/5, а минимальная — 1/8 ширины полотнища). В центре верхней полосы — ладья жёлтого цвета с носовым украшением в виде конской головы к древку, поставленная на четыре малых круга жёлтого цвета».

Обоснование символики 
В композиции флага языком символов и аллегорий гласно отражена история названия поселения.

Впервые погост Кривандин упоминается в конце XV—XVI веков.

Среди местного населения существуют две распространённые версии происхождения названия:

— согласно первой, Кривандино происходит от неканонического имени (прозвища) Криванда, Кривандин — кривобокий. Это связано с тем, что село Кривандино — центр Кривандинского сельского поселения — испокон веков стоит на извилистых (кривых) берегах реки Поля, изображённой белой извилистой лентой;

— встречается ещё одно местное произношение названия — Кривалдино. В старину ладьи называли — алдии. В связи с этим возникла версия, согласно которой название говорит о том, что село находится на «кривом ладейном пути» по реке Поле.

Существует гипотеза, что здесь между реками Полей и Цной был один из волоков, показанный ладьёй, перекатываемой на катках, связывающих важные торговые пути — реки Клязьму и Оку.

Зелёное поле и голубая фигурная полоса повторяют основные цвета флага Шатурского муниципального района в знак принадлежности сельского поселения Кривандинское к Шатурской земле.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, преданности, истины, добродетели и чистого неба.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания

См. также 
 Герб сельского поселения Кривандинское